Le città in Ucraina, rappresentano la suddivisione amministrativa di terzo livello del paese dopo le oblast' e i distretti. Fino al 2020 erano presenti delle città equiparate ai distretti, denominate città di rilevanza regionale, abolite con la riforma amministrativa del 2020; dopo tale riforma la capitale, Kiev, è l'unica città a non far parte né di un'oblast' né di un distretto. Le città, in base alla popolazione, sono suddivise in villaggi, insediamenti urbani e città vere e proprie.

Al 1º gennaio 2022 vi erano: 461 città, 881 insediamenti urbani e  villaggi.

Città dell'Ucraina per popolazione

Status 
Gli status delle città sono i seguenti:

Note

Voci correlate 
 Suddivisioni dell'Ucraina

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

 
Ucraina